Crisp ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Watkins Crisp (1881–1974), kanadischer Maler und Designer
 
 Coco Crisp (* 1979), US-amerikanischer Baseballspieler
 Donald Crisp (1882–1974), Pseudonym des britischen Schauspielers und Regisseurs (eigentlich Georg William Crisp)
 Nigel Crisp, Baron Crisp (* 1952), britischer Politiker und Life Peer
 Hope Crisp (1884–1950), britischer Tennisspieler
 Jessica Crisp (* 1969), australische Windsurferin
 N. J. Crisp (1923–2005), britischer Autor
 Nicholas Crisp († 1666), englischer Royalist und Kaufmann
 Quentin Crisp (1908–1999), britischer Exzentriker, Autor und Entertainer
 Terry Crisp (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tracey Crisp (* 1944), britische Schauspielerin
 Crisp, Wundarzt, 1769 entfernte er Goethe ein Halsgeschwür, siehe Johann Friedrich Metz#Die operative Entfernung einer Halsgeschwulst bei Goethe 1768/69

Crisp ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:

 Crisp (Illinois)
 Crisp (Michigan)
 Crisp (Missouri)
 Crisp (North Carolina)
 Crisp (Texas)
 Crisp Spring (Tennessee)
 Crisp County, Verwaltungseinheit in Georgia

Crisp steht für:
 Kartoffelchip
 Crisp (Schokolade), eine Schokoladensorte
 Crisp (Software), plattformübergreifender Programmiereditor

Crisp steht als Abkürzung für:
 CRISP (Antrieb), Counter Rotating Integrated Shrouded Propfan
 CRISP-DM, „Cross-Industry Standard Process“ beim Data-Mining (Artikel in DE-Version gelöscht)
 CRISP, Corrected Illumination Scanning TEM Probe, ein Rasterelektronenmikroskop mit atomarer Auflösung
 Cysteine-RIch Secretory Protein, eine Familie humaner, sekretorischer Proteine
Center for Research in Security and Privacy (Nationales Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit)
 Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing der Nationalen Universität von Singapur
 ein mehrjähriges EU-Projekt zur Messdatenauswertung (Cluster of Research Infrastructures for Synergies in Physics) 

Siehe auch:
 Crisp-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Krisp

CRISP